Зарату́штра (также распространено Заратустра от ; , Zartošt; ; ), Зороа́стр (от , ) — основатель зороастризма (маздеизма) — первой из известных монотеистических религий; жрец и пророк, которому приписывается авторство Авесты — священного писания зороастризма.

Биография 
Заратустра говорил на старо-авестийском языке и жил в восточной части Иранского плато, однако точное место его рождения неизвестно. Научный консенсус по вопросу времени жизни также отсутствует. По некоторым данным, он жил за 258 лет до Александра Македонского, ориентировочно между VII и первой половиной VI века до н. э. (возможно, в 628—551 годах до н. э.). С другой стороны, лингвистический анализ «Гат» — самой священной части «Авесты» позволяет отнести эпоху деятельности Зороастра к XII—X вв. до н. э.. Античные авторы временем жизни Зороастра называют период царствования Гистаспа (отец Дария I), эпоху Моисея или Камбиса I; а самого его называют персом, индийцем, персомидийцем, эллином, бактрийцем, жителем континента, «расположенного над Великим Морем», ассирийцем, халдеем, пэмфилийцем, жителем Атропатены, а также евреем из рода жрецов, жившим в Самарии.

Некоторые средневековые мусульманские историки (Аль-Бируни, Аль-Балазури, Аль-Казвини, Аль-Хамави и др.), цитируя поздние зороастрийские источники, указывали, что Зороастр родился в Атропатене, на территории нынешнего Иранского Азербайджана. Другие, как Мэри Бойс или Бал Гангадхар Тилак, утверждают, что Заратустра родился на территории нынешней России (в качестве примера Бойс упоминает городище Синташта на территории Челябинской области). В Гатах же сказано, что Заратустра родился на территории туранских племён, откуда бежал, не будучи принятым соотечественниками, на территорию нынешнего Ирана к вождю (кави) Виштаспе, который стал его верным последователем.

Семья 
Заратуштра родился в семье Спитама — это имя древнего священнического рода часто появляется в Гатах. Имя отца Заратуштры — Порушаспа, имя его матери — Дугдова. Согласно зороастрийской традиции он является сыном Оромазда, верховного бога зороастрийцев. Имена братьев его: старших — Ратуштар и Рангуштар, младших — Нотарига и Ниветиш.

Имя жены Заратуштры — Хвови. Он был женат трижды. Один раз на вдове, два других раза на девственницах. Вдова родила Заратуштре двух сыновей. Их звали Урватат-нара и Хвара-читра. Возмужав, они избрали для себя разные занятия: первый стал скотоводом и земледельцем, второй — воином. От других жён у Заратуштры было четверо детей: сын Исад-вастра, который стал впоследствии верховным жрецом зороастрийской религии и три дочери: Френи, Трити и самая младшая, Поручиста.

Проповедник 
Гаты («Песнопения», часть Авесты) рисуют нам Заратустру как историческую личность, наделённую всеми человеческими страстями. В этих проповедях-песнях он громогласно бичует своих противников, сторонников старой арийской религии, обожествлявшей силы природы, называя их поимённо, и оргиастического культа хаомы. В своей проповеди Заратустра отделил добро и зло как две изначально существующие в мире природы, не имеющие между собой ничего общего. Призвал следовать добру и отвергать зло.

Реформатор 
Реформаторская деятельность Заратустры отразилась в придании иранской религии того абстрактного характера, который поражал ещё классических писателей. Главные божества зороастрийского пантеона представляют собой олицетворение абстрактных идей, лишённых плоти: Ахура-Мазда (мудрый господин), Хшатра Вария (лучшее царство), Хоурватат (целость), Амертат (бессмертие), Воху Мана (добрая мысль), Аша Вахишта (лучшая праведность), Спэнта Армати (святое смирение), Сраоша (послушание). Некоторые представители старого арийского пантеона, с которыми боролся Заратустра, поблёкли и отнесены к демонам, к миру зла и мрака, с которыми дуалистическая зороастрийская религия предписывает упорную борьбу.

В культуре 
В опере Моцарта «Волшебная флейта» (1791) образ Зарастро, символизирующий собой свет и мудрость, является отсылкой к почитанию Заратустры масонами.

Зороастру посвящена одноимённая опера Жана-Филиппа Рамо (Zoroastre, 1749), ставшая первым воплощением зороастрийской легенды на оперной сцене.

У немецкого писателя-философа Фридриха Ницше есть произведение «Так говорил Заратустра».

В 1896 году, под впечатлением от книги Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра», немецкий композитор Рихард Штраус написал симфоническую поэму «Так говорил Заратустра». Произведение программное, состоит из девяти фрагментов, исполняемых без пауз. Названия фрагментов повторяют названия некоторых глав литературного первоисточника. Средняя продолжительность исполнения — около тридцати минут. Симфоническая поэма написана для четверного оркестра. В партитуре используются также орган и колокол.

В романе «12 Стульев» Остап Бендер бросает фразу: «- Набил бы я тебе рыло,- мечтательно сообщил Остап, - только Заратустра не позволяет».

Галерея

См. также 
 Виштаспа
 Кааба Зороастра

Примечания

Литература 

 
 
 .
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . Cf. especially Chapter IV: Prophets Outside Israel

Ссылки 

 ZERDEŞT PÊXEMBER (RÛPELÊN DÎROKA «WINDABÛYÎ»…)
 Заратустра / Энциклопедия «Религия»

Религиозные лидеры зороастризма
Жрецы
Основатели религий
Пророки
Обожествлённые люди